Eskota ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eskota (North Carolina), im Yancey County
 Eskota (Texas), im Fisher County